Чандир — ріка в Ірані та Туркменістані, притока Сумбару.
 Чандир — назва кількох міських селищ в Узбекистані:
 Чандир — Бухарська область, Шафірканський район
 Чандир — Хорезмська область, Ургенцький район
 Бурібек-Чандир — Бухарська область, Алатський район
 Ґанчі-Чандир — Бухарська область, Алатський район
 Чандирабад — Бухарська область, Каракульський район